St. George's Football Club é um clube de futebol da ilha de Gozo, Malta. Disputou a primeira divisão do território pela última vez na temporada 1962–63.

Clubes de futebol de Gozo
Clubes de futebol fundados em 1890
Fundações em Malta em 1890